

Astronomia
 2076 Levin – asteroide della fascia principale

Geografia
 Levin – città della Nuova Zelanda
 Levín – comune mercato della Repubblica Ceca nel distretto di Litoměřice

Medicina
 sindrome di Kleine-Levin – disturbo del sonno

Personaggi
 Konstantin Dmitr'evič Levin – personaggio del romanzo Anna Karenina
 Stephan Levin – personaggio dell'anime Captain Tsubasa World Youth

Persone
Andres Levin – produttore discografico e chitarrista statunitense di origini venezuelane
Andy Levin – politico statunitense, figlio di Sander e nipote di Carl
Artëm Levin – kickboxer e thaiboxer russo di origini ebraiche
Carl Levin – politico statunitense
Gilbert Levin – ingegnere statunitense
Hanoch Levin – drammaturgo, poeta e regista teatrale israeliano
Harvey Levin – avvocato e reporter statunitense
Henry Levin – regista statunitense
Ira Levin – scrittore, drammaturgo e sceneggiatore statunitense
Jacob Levin – calciatore svedese
Jon Levin  – chitarrista e avvocato statunitense
Leonid Levin – informatico russo
Lloyd Levin – produttore cinematografico statunitense
Marc Levin – regista, sceneggiatore, direttore della fotografia e produttore cinematografico statunitense
Mark Levin – regista e sceneggiatore statunitense
Mats Levin – ex cestista svedese
Mike Levin – politico statunitense
Meyer Levin – scrittore, giornalista e sceneggiatore statunitense
Rob Levin – programmatore statunitense
Sander Levin – politico e avvocato statunitense
Sidney Levin – produttore cinematografico statunitense
Tony Levin – bassista statunitense
Volodimir Levin – calciatore azero
Zoe Levin – attrice statunitense

Pagine correlate
Levi (disambigua)